Fourques ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Fourques (Gard), Gemeinde im Département Gard
Fourques (Pyrénées-Orientales), Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales

mit Namenszusatz:
Fourques-sur-Garonne, Gemeinde im Département Lot-et-Garonne
Saint-Éloi-de-Fourques, Gemeinde im Département Eure
Siehe auch:
 Furque